Anna Marongiu (1907-1941) – pittrice, incisore e acquafortista italiana
 Diego Marongiu (1819-1905) – politico e arcivescovo cattolico italiano
 Emanuele Marongiu Nurra (1794-1866) – giurista, arcivescovo cattolico e scrittore italiano
 Giovanni Marongiu (1929-1993) – insegnante, politico e scrittore italiano
 Giovanni Marongiu (1937-2021) – politico e avvocato italiano
 Lavinia Marongiu (1998) – ex ginnasta italiana
 Umberto Marongiu (1965) – scrittore italiano

Altro
 Museo archeologico comunale Giovanni Marongiu – museo nel comune di Cabras, provincia di Oristano